Snake Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Snake Island (Victoria), 
 Snake Island (Tasmanien),

Kanada 

 Snake Island, Ontario, ö, 
 Snake Island, British Columbia, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar